Sedmero krkavců je pohádka Boženy Němcové a bratří Grimmů.

Filmové adaptace 
 Sedmero krkavců (divadelní hra) – česká divadelní pohádka režiséra Ludvíka Ráži z roku 1967
 Sedmero krkavců (film, 1993) – česká filmová pohádka režiséra Ludvíka Ráži z roku 1993 na natočená motivy pohádky bratří Grimmů.
 Sedmero krkavců (film, 2015) – česko-slovenská filmová pohádka režisérky Alice Nellis

Baletní adaptace 
 Sedmero krkavců (balet, 2020) – Baletní zpracování pohádky v choreografii Richarda Ševčíka s originální hudbou Jana Matáska v divadle F. X. Šaldy Liberec

Odkazy

Reference

Literatura

Související články 
 Národní báchorky a pověsti

Externí odkazy 
 
 Text pohádky bratří Grimmů

České pohádky
Díla Boženy Němcové
Pohádky bratří Grimmů